Сандаки — название населённых пунктов в России:

 Сандаки — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Сандаки — деревня в Свечинском районе Кировской области.